Есмань — селище міського типу Глухівського району Сумської області
 Есмань — селище Глухівського району Сумської області
 Есмань — залізнична станція Південно-західної залізниці
 Есмань — річка в Україні, притока Десни
 Есмань — річка в Україні, притока Клевені